

Lieux

Aux États-Unis 
 Dixie (parfois Dixieland) est le surnom des ex-États confédérés d'Amérique. Le Dixie flag est une appellation courante du drapeau confédéré.
 La forêt nationale de Dixie est une forêt nationale américaine située dans l'État de l'Utah.
 Le comté de Dixie est un comté situé dans l'État de Floride.
 Dixie Alley, une région à forte incidence de tornades dans le Sud des États-Unis

Au Canada 
 L'île Dixie, un îlet de l'archipel d'Hochelaga dans le fleuve Saint-Laurent rattaché administrativement à la municipalité de Dorval près de Montréal.

Événement
 Le Dixie Fire, incendie de l'été 2021 en Californie

Personnalité 
 Florence Dixie (1855 - 1905), voyageuse, correspondante de guerre et militante féministe britannique.

Arts et littérature 
 Dixie (1943) est un film américain d'Edward Sutherland.
 Dixie Land, film ukrainien sorti en 2015.
 Dixie est le troisième tome d'une trilogie romanesque de Julien Green, intitulée Dixie : Les Pays lointains, Les Étoiles du Sud et Dixie.
  Dixie est une chanson du groupe Harmonium.
 Dixie (également Dixie's Land), est une chanson populaire américaine.
 Dixie est un album de Dick Rivers sorti en 1977, composé de 13 titres (Mouche Records/Sonopresse).
 Dixie est le diminutif du style de jazz dixieland.

Autres 
 Dixie, bateau américain.

Notes et références